Alex Silva (1990), wrestler canadese
 Alex Silva (1980), hockeista su ghiaccio italiano
 Alexandre Afonso da Silva – noto come Alex da Silva – (1983), calciatore brasiliano
 Alex da Silva (1994), calciatore brasiliano
 Alex Sandro da Silva (1985), calciatore brasiliano
 Alex Silva Quiroga (1993), calciatore uruguaiano